Pomlázka (czes. pomládit). Określenie to jest związane z obrzędami, które są praktykowane, niektórych regionach środkowej Europy, szczególnie w Czechach. Może być ono równoznaczne z pojęciami takimi jak:

 Wielkanocne smaganie
 Rózga wielkanocna